Анатолий Павловский:
 Павловский, Анатолий Михайлович (1906—1983) — Герой Советского Союза.
 Павловский, Анатолий Иванович (1926—1990) — советский военный деятель, генерал-полковник авиации.